Мамаев Курган — остановочный пункт Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположен около Мамаева кургана в Центральном районе города Волгограда.

История 
Остановочная пункт делится на две части: верхнюю и нижнюю. Через верхнюю платформу проходят поезда дальнего следования и электропоезда до города Волжского. Через нижнюю платформу курсируют электропоезда пригородного сообщения, связывающие север и юг Волгограда.

В октябре 2017 года была начата реконструкция перрона нижней платформы, которая будет использоваться во время чемпионата мира по футболу для подвоза болельщиков к стадиону «Волгоград Арена». Реконструированная остановочная платформа стала больше. Её длина увеличилась с 120 до 220 метров, а ширина — с 3 до 6 метров, что увеличило пропускную способность. Над платформой появился навес, а с обеих сторон от платформы построили защитное ограждение. Также платформа была оборудована светодиодным освещением, камерами видеонаблюдения, урнами, скамейками, специальным спуском и тактильная покрытием для комфортного передвижения маломобильных пассажиров. После реконструкции, которая должна быть полностью завершена к 9 мая 2018 года, платформа сможет принимать электропоезда в 10 вагонов. Стоимость реконструкции составила 21 миллион рублей.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту Мамаев Курган на сайте Яндекс.Расписания

Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда